Алекса́ндр Дми́триевич Удальцо́в (, Москва — 25 сентября 1958, там же) — российский и советский -медиевист. 
Доктор исторических наук (1936), профессор МГУ и МИФЛИ, член-корреспондент АН СССР (1939). Директор Института истории материальной культуры (1947—1955).

Биография 
Родился в дворянской семье (отец — врач 2-й Градской больницы Дмитрий Иванович Удальцов). Брат И. Д. Удальцова. Окончил 1-ю московскую гимназию, естественнонаучное отделение физико-математического факультета (1908) и историко-филологический факультет (1913) Московского университета.

На историко-филологическом факультете работал под руководством Д. М. Петрушевского, изучал социальную и экономическую историю франкского государства. Сочувствовал революционному движению. Весной 1906 года на квартире Удальцовых (Остоженка, 16) состоялось расширенное заседание Московского комитета РСДРП(б), на котором выступал В. И. Ленин. С этого момента у Удальцова установились тесные отношения с Н. М. Лукиным, М. Н. Покровским, Н. А. Рожковым, И. И. Степановым-Скворцовым. Принял Октябрьскую революцию 1917, хотя в отличие от брата, большевика с дореволюционным стажем, вступил в партию лишь в 1926 году.

После Октябрьской революции преподавал на гуманитарных факультетах МГУ: руководитель исторического отделения факультета общественных наук (1919—1921), профессор общественно-педагогического отделения (1921), профессор кафедр социологии и этнологии (1921—1925), исторического материализма (1923—1930) и истории Средних веков (1935—1941). Действительный член Коммунистической академии и Исторического института при факультете общественных наук МГУ (1921).

В 1938—1946 годах руководил сектором истории Средних веков Института истории АН СССР, с 1939 года был заместителем директора института. Соавтор первого советского учебника по средневековой истории в 2 томах (1938-39). Член-корреспондент АН СССР c 28 января 1939 года по Отделению общественных наук (история).

Директор Института истории материальной культуры (1947—1955), заместитель академика-секретаря Отделения истории и философии АН СССР (1947—1953), директор Крымской научно-исследовательской базы АН СССР (1949—1951).

Заведующий кафедрами всеобщей истории ВПШ (1939—1946) и АОН при ЦК ВКП(б) (1946—1950).

С 1941 года ответственный редактор периодического сборника «Средние века», в 1949—1950 годах — главный редактор журнала «Вопросы истории».
Один из авторов Большой советской энциклопедии.

Память
В память об А. Д. Удальцове названа улица в Петровском районе Донецка.

Семья 
 Младший брат — И. Д. Удальцов, ректор МГУ (1928—1930), первый директор МГИМО.
 Первая жена (с 1908 по 1919) — Надежда Андреевна Удальцова, урождённая Прудковская, художница-авангардистка.
 Вторая жена — Лидия Фёдоровна Кириллова, урождённая Куприянова (8 марта 1890 — 22 августа 1959).

Научные взгляды 
Специалист в области истории феодальных отношений в Западной Европе. 

Начиная с 1920-х годов боролся за победу марксистской идеологии в исторической науке. Выступал против распространённых в историографии представлений об исконности феодальной вотчины у германцев и вотчинном происхождении крестьянской общины. Подверг критике теорию А. Допша о наличии частной собственности на землю и социальном неравенстве у древних германцев. Автор ряда работ по проблемам археологии и этногенеза славян.

Основные работы 
 «Свободная деревня в Западной Нейстрии в эпоху Меровингов и Каролингов» (1912)
 «Социальная история Средневековья» (тт. 1-2, 1927, совм. с Е. А. Косминским)
 «Система держаний на землях Сен-Бертинского монастыря в IX в.» (1929)
 «Родовой строй у древних германцев» // «Известия ГАИМК. Вып. 107» (1934)
 «К вопросу о переселенческом движении свевов эпохи Цезаря» // «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934, № 11—12
 «Из аграрной истории каролингской Фландрии» (1935)
 «Древние германцы» (1937, редактор)
 «История Средних веков. Т. 1» (1938, совм. с О. Л. Вайнштейном и Е. А. Косминским)
 «Очерки по истории Московского университета (1880—1940 гг.)» (1940, в соавт.)
 «Преподавание истории в условиях Великой Отечественной войны» (1942; совм. с Е. А. Косминским и А. М. Панкратовой)
 «Начальный период восточнославянского этногенеза» // «Исторический журнал», 1943, № 11—12
 «Племена Европейской Сарматии II в. н. э.» // «Советская этнография», 1946, № 2
 «Проблема происхождения славян в свете современной археологии» // «Вопросы истории», 1949, № 2

Награды 
 орден Ленина (27.03.1954)
 орден Трудового Красного Знамени (1944)
 орден Красной Звезды (1945)
 медали

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биографические данные на сайте «Летопись Московского университета»
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Историки СССР
Медиевисты СССР
Преподаватели исторического факультета МГУ
Действительные члены Коммунистической академии
Сотрудники Института истории АН СССР
Директора Института археологии РАН
Преподаватели МИФЛИ
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Сотрудники Крымского филиала АН СССР
Авторы учебников истории
Историки-марксисты
Авторы Большой советской энциклопедии
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Главные редакторы журнала «Вопросы истории»